Feldgeschrei bezeichnet
 Kriegsgeschrei im Sinne von Schlachtrufen auf dem Schlachtfeld
 Kriegsgeschrei im Sinne von Panier (das Spruchband auf einem Wappenschild)
 historisch einen Schlachtruf, der auch als militärisches Kennwort diente, siehe hierzu Parole (Militär)
 Böckinger Feldgeschrei, ein Synonym für das Eintopfgericht Gaisburger Marsch